Tento Czech Open (также известный как Открытый чемпионат Праги) — международный мужской профессиональный теннисный турнир, проходивший на грунтовых кортах Праги в 1987—1999 годах. Турнир относился к базовой категории турниров АТР-тура — ATP World (позже ATP International) и проводился до 1995 года летом между Уимблдонским турниром и Открытым чемпионатом США, а с 1996 года был перенесён на весенний грунтовый сезон, предшествующий Открытому чемпионату Франции.

Само название Prague Open весьма распространено ныне для профессиональных турниров в чешской столице. Существует смешанный турнир ( проводящийся на кортах Tenisový areál Štvanice ) и чисто женский турнир ( проводящийся на кортах Tennis Club Sparta Prague ).

Победители и финалисты 
Турнир в Праге выигрывал целый ряд местных теннисистов. Хозяева корта четыре раза побеждали в одиночном разряде, а в парном чемпионами пять раз становились чисто чешские тандемы и один раз — в 1992 году — чехо-словацкий. Рекордсменом по числу титулов является Карел Новачек, побеждавший по два раза в одиночном и парном разряде. Две победы в одиночном разряде также у испанца Серхи Бругеры.

Несколько теннисистов побеждали в Праге дважды в парном разряде или по одному разу в одиночном разряде и в парах. К числу последних относится Евгений Кафельников, выигравший в обоих разрядах в 1996 году. Кафельников является единственным представителем республик бывшего СССР, побеждавшим в Открытом чемпионате Чехии. В финал в одиночном разряде выходили до него Андрей Чесноков и Андрей Медведев.

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Strabag Prague Open
 Sparta Prague Open

Ссылки 
 Архив результатов на сайте АТР